Patria (lateinisch für ‚Vaterland‘) steht für:

 Pátria, Nationalhymne der Demokratischen Republik Osttimor
 Patria (Rebsorte), Rebsorte
 Patria (Unternehmen), finnischer Rüstungskonzern
 Patria (Hohe Tatra), Berg in der Hohen Tatra in der Slowakei
 Patria (Roman), Roman (2016) von Fernando Aramburu
 Patria (Fernsehserie), Fernsehserie nach dem gleichnamigen Roman
 (1347) Patria, Asteroid des Hauptgürtels
 Patria AMV, Radpanzer
 Patria WKC, deutscher Fahrzeughersteller
 Fábrica Nacional de Motocicletas, Sidecares y Bicicletas Patria, spanischer Automobilhersteller
 KFNB – Patria, österreichische Lokomotive
 Pfadicorps Patria, Schweizer Pfadfinderabteilung
 Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft Patria, mittlerweile in der Helvetia aufgegangenes ehemaliges Schweizer Versicherungsunternehmen

Patria ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Patria (1943–1964), italienischer Rennfahrer
 Jacques-Julien-Émile Patria (1915–2001), französischer Geistlicher, Bischof von Périgueux-Sarlat
 Renzo Patria (1933–2019), italienischer Politiker

Patria ist der Name folgender Schiffe:
 Patria (US-amerikanisches Schiff), US-amerikanisches Fracht- und Passagierschiff, 1899 gesunken
 Pátria (Schiff, 1903), Kanonenboot der portugiesischen Marine (1903–1931)
 Patria (Schiff, 1911), kubanisches Kriegsschiff
 Patria (Schiff, 1913), französisches Passagierschiff, 1940 versenkt
 Patria (Schiff, 1938), Passagierschiff der HAPAG
 ARA Patria, Leichter Kreuzer der argentinischen Marine (1894 bis 1927)

Siehe auch:
 La Patria (Begriffsklärung)